Alexander Mackenzie (1755-1820) – podróżnik i odkrywca
 Alexander Mackenzie (1822-1892) – premier Kanady
 Alexander Mackenzie (1847-1935) – kompozytor szkocki